Georgsorden ist der Name folgender

Ritterorden:
 St. Georgs-Orden (Habsburg-Lothringen), Ritterorden des Hauses Habsburg-Lothringen
 Konstantinorden, mit vollem Namen Religiöser und Militärischer Konstantinischer St. Georgs-Orden, Hausorden des Hauses Bourbon-Sizilien
 Georgsorden (Bayern), Hausorden der Wittelsbacher
 Alter Orden vom St. Georg, deutsche Adelsgesellschaft
 Sankt-Georg-Ritterorden (Ungarn), höfischer Ritterorden in Ungarn 1326–1541
 St. Georgs-Orden (Österreich), österreichischer Ritterorden, 1469–1598

Verdienstorden:
 Georgs-Kreuz (Großbritannien), Großbritannien und Nordirland
 George Medal, Großbritannien und Nordirland
 Russischer Orden des Heiligen Georg
 St. Georgs Orden (Dresden)
 St. Georgs-Orden (Georgien)
 St. Georgs-Orden (Hannover)
 Orden von St. Georg der Wiedervereinigung, Königreich Neapel
 Militärverdienstorden vom Heiligen Georg (Lucca), Herzogtum Lucca
 St.-Georgs-Orden (Rumänien)
 Orden des St. Georgs (Genua)
 Orden des St. Georgs (Niederlande)
 Orden des St. Georgs (Rom)
 Orden des St. Georgs (Ravenna)
 Orden des Heiligen Georg des Militärbischofs des österreichischen Bundesheeres

kirchlicher Orden:
 Evangelische Bruderschaft St. Georgs-Orden